John Hawkins kan syfta på bland andra:

 John Hawkins (1543–1595), engelsk sjöfarare
 John Hawkins (1719–1789), engelsk jurist och musikhistoriker
 John Hawkins (1944–2007), kanadensisk kompositör och pianist

Se även 

 Jack Hawkins